

Localité et toponyme 
 Warburg est une ville du Sud-Est de la Westphalie, dans la vallée de la Diemel, en Allemagne, à la frontière de trois Länder : la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Hesse et la Basse-Saxe.
 Kfar-Warburg est un moshav situé à proximité de la ville de Kiryat-Mal'akhi, fondé en 1939.
 Warburg est un village de la région du centre de l'Alberta, au Canada.
 Colonie Warburg, quartier de Brest (Biélorussie).

Histoire 
 La bataille de Warburg est un épisode de la guerre de Sept Ans qui eut lieu le  entre l'armée française de Louis de Félix d'Ollières et les armées coalisée de Brunswick, de Hesse-Cassel de Hanovre et du Royaume de Grande-Bretagne, commandées par le prince Ferdinand de Brunswick.

Patronyme 

 Anne Bie Warburg (1953-) est une actrice et mannequin danoise.
 Emil Warburg (1846-1931), physicien allemand, professeur de physique aux universités de Strasbourg, Fribourg-en-Brisgau et Berlin, père d'Otto Heinrich Warburg.
 Fredric Warburg (1898–1981), éditeur, fondateur de la maison d'édition Secker and Warburg.
 
 Otto Warburg (1859-1938), botaniste allemand.
 Otto Heinrich Warburg (1883–1970), un médecin, physiologiste et biochimiste allemand.
 Sam Warburg est un joueur de tennis américain, professionnel depuis 2005.

 Famille von Warburg, famille noble allemande

Famille Warburg 
 Aby Warburg (1866-1929), historien de l'art et de la culture, fondateur de la bibliothèque Warburg à Hambourg (1905-1933).
 Bettina Warburg (1900-1990), psychiatre et psychanalyste américaine
 Eric M. Warburg (1900-1990), banquier germano-américain.
 Félix Warburg (1871-1937), banquier germano-américain.
 James Warburg (1896-1969), banquier américain et conseilleur financier de Franklin D. Roosevelt.
 Max Warburg (1867-1946), financier allemand.
 Paul Warburg (1868-1932), frère cadet de Max Warburg, est un citoyen germano-américain et promoteur de la Fed. 
 Sigmund Warburg (1902-1982), banquier allemand établi en Grande-Bretagne.
 Sydney Warburg, nom de plume d'un auteur supposé pour un essai polémiste, considéré comme une imposture.

Divers 

 L'institut Warburg, fondé par Aby Warburg, est un centre de recherche de l'Université de Londres spécialisé dans l'étude des influences de l'Antiquité classique sur la civilisation occidentale.
 M. M. Warburg & Co., banque allemande fondée en 1798.
 Le syndrome de Walker-Warburg est la plus sévère des dystrophies musculaires congénitales associée à des anomalies du cerveau et des yeux aboutissant rapidement au décès de l'enfant dans la majorité des cas avant trois ans

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités